Les  sont des prix américains décernés de façon irrégulière depuis 1938 par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (laquelle décerne les Oscars) à un  .

Ils tirent leur nom d'Irving Thalberg, un producteur légendaire de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui a développé la réputation de la compagnie. Le trophée est de la forme du buste de Thalberg. Le prix est voté par le conseil des gouverneurs de l'académie, son attribution n'est pas obligatoire, le candidat doit recevoir l'approbation majoritaire des gouverneurs.

Depuis 2009, au mois de novembre précédant la cérémonie, ils sont remis au cours d'une cérémonie séparée, les Governors Awards, avec les Oscars d'honneur et les Jean Hersholt Humanitarian Awards.

Récipiendaires 

 1938 : Darryl F. Zanuck
 1939 : Hal B. Wallis

 1940 : David O. Selznick
 1942 : Walt Disney
 1943 : Sidney Franklin
 1944 : Hal B. Wallis
 1945 : Darryl F. Zanuck
 1947 : Samuel Goldwyn
 1949 : Jerry Wald

 1951 : Darryl F. Zanuck
 1952 : Arthur Freed
 1953 : Cecil B. DeMille
 1954 : George Stevens
 1957 : Buddy Adler
 1959 : Jack L. Warner

 1962 : Stanley Kramer
 1964 : Sam Spiegel
 1966 : William Wyler
 1967 : Robert Wise
 1968 : Alfred Hitchcock

 1971 : Ingmar Bergman
 1974 : Lawrence Weingarten
 1976 : Mervyn LeRoy
 1977 : Pandro S. Berman
 1978 : Walter Mirisch

 1980 : Ray Stark
 1982 : Albert R. Broccoli
 1986 : Steven Spielberg
 1988 : Billy Wilder

 1991 : David Brown et Richard D. Zanuck
 1992 : George Lucas
 1995 : Clint Eastwood
 1997 : Saul Zaentz
 1999 : Norman Jewison

 2000 : Warren Beatty
 2001 : Dino De Laurentiis
 2010 : John Calley

 2011 : Francis Ford Coppola
 2019 : Kathleen Kennedy et Frank Marshall

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Oscar du cinéma
 Academy of Motion Picture Arts and Sciences
 Oscar d'honneur

Liens externes 

  Site officiel de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences
  Base de données sur le site officiel des Oscars
  Site officiel des Oscars (cérémonie de l'année)
  Les Oscars par année sur l'Internet Movie Database

Oscars du cinéma
Distinction fondée en 1938
Récompense de cinéma spéciale